Pleśna (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Tarnowski
 Pleśna (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Tarnowski
 Pleśna (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Koszaliński